Oudinot ist der Familienname folgender Personen:

 Achille François Oudinot (1820–1891) französischer Maler
 Charles Nicolas Oudinot (1767–1847), Marschall des Empire
 Eugène-Stanislas Oudinot (1827–1889), französischer Glasmaler
 Nicolas Charles Victor Oudinot (1791–1863), Herzog von Reggio und Sohn des Charles Nicolas Oudinot